Амэ:
  — японская сладость.
  — главная героиня аниме Denpa teki na Kanojo.
 Амэ-онна — женский дух дождя в японском фольклоре.
 Амэ и Юки — герои одноимённого аниме.

См. также 
 Аме — коммуна во Франции.